Anton Serkalow (* 1968) ist das Pseudonym eines deutschen Schriftstellers.

Leben 
Serkalow wuchs in der DDR auf. Nach eigenen Angaben veröffentlichte er ab 1990 Romane und war bis zu seiner depressiven Erkrankung 2012 auf Lesebühnen präsent.

2017 veröffentlichte er als Selfpublisher unter Pseudonym die Vakkerville-Trilogie, die sich zwischen Horror, Thriller, Krimi, Mystery und Comedy bewegt, sowie seit 2019 die Weird-West-Reihe Nighthunter.

Im Blitz-Verlag erschienen 2021 der Westernroman Blaine Williams – Das Gesetz der Rache und der Horror-Western Die Fährte des Wendigo.

Werke

Reihe Nighthunter (Kindle im Selbstverlag) 
 2019: Die Nacht der Ghule.
 2019: Die Zombies von Pine Hill.
 2019: Custers letzter Ritt.
 2019:Die Posaunen von Jericho.
 2019: Das Geheimnis von Bright Hope.
 2020: Geisterreiter der Prärie.
 2020: Das Lied der Wölfe.
 2020: Hexenjagd am Salish-Lake.
 2020: Tod eines Pinkerton.
 2021: Showdown in Hellsgate.

Reihe Vakkerville Mysteries (E-Books im Selbstverlag) 
 2017: Dämmergrau. E-Book, ISBN 978-3-7438-2164-4
 2017: Nebelgrenze. E-Book, ISBN 978-3-7438-2467-6
 2017: Spiegelgrund..E-Book, ISBN 978-3-7438-3506-1

Weitere Bücher 
 2021: Blaine Williams. Das Gesetz der Rache. (Western Legenden Band 33), Blitz Verlag, E-Book, ISBN 978-3-95719-544-9
 2021: Die Fährte des Wendigo.(Horror-Western Band 07), Blitz Verlag, E-Book, ISBN 978-3-95719-287-5

Weblinks 
 Persönliche Website
 Anton Serkalow auf der Seite des Blitz-Verlages
 Bücher von Anton Serkalow in der Deutschen Nationalbibliothek

Autor
Pseudonym
Deutscher
Geboren 1968
Mann